Der Begriff Crypto steht für

 die Crypto AG in Steinhausen, ZG, Schweiz
 die Crypto Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 kurz für Kryptografie
 kurz für Cryptocurrency, siehe Kryptowährung
 eine jährlich stattfindende Kryptografie-Konferenz, siehe CRYPTO (Veranstaltung)
 Crypto – Angst ist die härteste Währung, US-amerikanischer Thriller von John Stalberg Jr. (2019)

Siehe auch:
 Krypto

ja:クリプト